Pisarz wyroków – określenie pisarza wielkiego (łac. notarius magnus) jako urzędnika sądu asesorskiego, gdzie zasiadał z głosem stanowczym, a ponadto był odpowiedzialny za przygotowanie sentencji wyroków.

Urzędy staropolskie